Akephal (von altgriechisch aképhalos „ohne Haupt“) steht für:

 Akephalie, herrschaftsfreie Gesellschaften in der Politethnologie
 akephaler Vers, in der antiken Metrik
 Akephalos, kopflose Dämonen in der Volkskunde

Acephale steht für:
 Acéphale, französische Geheimgesellschaft
 Acephale (Volk), kopfloses Fabelvolk